СГА, аббревиатура:
 СГА — Соединённые Государства Америки, один из вариантов перевода с .
 Спасательный глубоководный аппарат
 СГА — Современная гуманитарная академия.
 Сектор Газовой Атаки
 Северная группа армий